Унксова, Кари Васильевна (1941—1983) — поэтесса.
 Марьяна Михайловна Унксова (1908—1994) — супруга генерал-майора Дмитрия Трофимовича Шепилова, освободителя Вены, советского государственного деятеля.